Адоратки Служительницы Святейшего Таинства и Милосердия (, , AASC) — женская монашеская конгрегация понтификального права, которую основала святая Мария Микаэла Святейшего Таинства.

История 
В 1834 году испанская виконтесса Мария Десмайсьерос-и-Лопес Дискастильо-Ольмеда основала в Мадриде приют «Сан-Хуан-де-Диос» для благотворительной деятельности среди бывших проституток. 3 февраля 1856 года она создала женскую общину, которая получила одобрение у мадридского архиепископа. 15 сентября 1860 года конгрегация получила декрет «Decretum laudis» Святого Престола. 24 ноября 1866 года Святой Престол окончательно утвердил Устав конгрегации «Сёстры Служительницы Святейшего Таинства и Милосердия».

4 марта 1934 года Римский папа Пий XI причислил к лику святых основательницу конгрегации.

В настоящее время 
В настоящее время Сёстры Адоратки Служительницы Святейшего Таинства и Милосердия занимаются духовной и благотворительной деятельности среди трудных девушек и реабилитацией бывших проституток.

Генеральный монашеский дом конгрегации находится в Риме. Монашеские общины конгрегации действуют в Франции, Италии, Португалии, Великобритании, Аргентине, Бразилии, Боливии, Чили, Колумбии, Кубе, Доминиканской Республике, Эквадоре, Венесуэле, Перу, Марокко, Того, Камбодже, Японии и Индии.

На 31 декабря 2005 года в конгрегации было 1312 сестёр в 168 монашеских общинах.

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, стр. 1473, ISBN 978-88-209-8355-0.
 Guerrino Pelliccia e Giancarlo Rocca (curr.), Dizionario degli istituti di perfezione (10 voll.), Edizioni paoline, Milano 1974—2003.
 Bibliotheca Sanctorum (12 voll.), Istituto Giovanni XXIII nella Pontificia Università Lateranense, Roma 1961—1969.
 Enciclopedia Universale Rizzoli Larousse (15 voll.), Rizzoli editore, Milano 1966—1971.

Ссылки 
 Официальный сайт 

 Женские монашеские конгрегации